Csehország
 Trpín, település a Svitavyi járásban
 Trpín, Červená Lhota településrésze az Olomouci járásban
 Trpín, Drslavice településrésze a Prachaticei járásban
 Szlovákia
 Terpény (szlovákul Trpín), község a Besztercebányai kerület Korponai járásában